Venator puede referirse a:

 Venator, un tipo de gladiador.
 Destructor Estelar clase Venator, vehículo espacial de la saga Star Wars.